Stolice (Majevica), vrh Majevice
 Stolice (Srbija), mjesto u Srbiji
 Spomen-kompleks Stolice
 Nebeske stolice, arheološki lokalitet podno Pančićeva vrha
 Stolice (drama)
 Stolica (razdvojba)